Buck Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buck Grove (Iowa)
 Buck Grove (Kentucky)